Yuki Maki (Uki, 26 de junho de 1984) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight